Кра́ту — власна назва.

Особи 
 Крату (індуїст)

Топоніми

Крату (Бразилія)

Крату (Португалія)